Витовтов, Александр
 Витовтов, Александр Александрович (1770—1840) — статс-секретарь, тайный советник, переводчик.
 Витовтов, Александр Евстигнеевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 328; 26 ноября 1781.
 Витовтов, Александр Иванович — генерал-майор.
 Витовтов, Александр Логинович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2254; 26 ноября 1810.